René Levavasseur peut désigner :
 René Levavasseur (1881-1962), architecte français ; 
 René Levavasseur (1883-1954), horticulteur et maire d'Angers.